Jméno a příjmení Jiří Dienstbier nosí více osobností:

 Jiří Dienstbier (lékař) (1906–1977) – primář interního oddělení a ředitel nemocnice v Kladně, otec Jiřího Dienstbiera staršího
 Jiří Dienstbier starší (1937–2011) – český politik, novinář a disident, ministr zahraničí a senátor
 Jiří Dienstbier mladší (* 1969) – český sociálnědemokratický politik, poslanec a senátor, syn Jiřího Dienstbiera staršího
 Jiřina Dienstbierová (roz. Melenová; * 1955) – čtvrtá manželka Jiřího Dienstbiera staršího